Роман Михайлович Маякин (род. 12 июня 1986, СССР, Россия, Ногинск) — российский актёр, театра, и кино.

Биография 
Роман родился 12 июня 1986 года в рабочей семье российского города московской области, Ногинск. 

Его родители ушли из жизни еще до совершеннолетия юноши. Рос он в компании сестры, в свое время окончившей курсы телеведущих. 

Будучи 13-летним, влюбился в девочку, которая занималась в театральной студии при Ногинском театре. Роман пришел туда и понял, что полюбил актерскую деятельность, поэтому по окончании школы для него не стояло вопроса, куда поступать. Роман поехал в Москву, где подал документы сразу в пять вузов и во все оказался зачислен. Однако выбор пал на МХАТ, поскольку там учился его друг.

Будучи студентом школы-студии МХАТ, которую Роман окончил в 2007 году, отучившись на курсе Р. Е. Козака, Д. В. Брусникина и А. Б. Покровской, он снялся в ряде фильмов. Карьера началась с 2005 года. Роман к тому же стал артистом труппы Театра им. Моссовета.

В своё время Роман вел программу «Культпоход» на канале «Синергия ТВ», где давал ответа на самые интересные вопросы мира.

Личная жизнь 
В возрасте 21 года Роман Маякин женился на Елене Кулевой. В 2011 году у супругов родился сын Михаил.  На данный момент пара является разведённой.

Фильмография 

 Спасская-2 (в производстве). Олег Спасский — главная роль, муж Анны (2022)
 Сергий против нечисти-2 (в производстве). Отец Сергий — главная роль (2022)
 Эпидемия-2. (роль: Богдан), (2022)
 Нинель (в производстве), (2022)
 Конец света (роль: продюсер Азика), (2022)
 Два-2 (роль: Мамон), (2022)
 Триггер-2 (Денис, друг Артёма), (2021-2022)
 С неба и в бой (Котов, курсант), (2021)
 Сергий против нечисти (отец Сергий — главная роль), (2021)
 Контакт (Елисеев), (2021)
 Клиника счастья (Юрий), (2021)
 Два (Мамон), (2021)
 Хрустальная ловушка (Марк — главная роль, муж Ольги), (2020)
 Спасская (Олег Спасский — главная роль, муж Анны), (2020)
 Метод-2 (Андрей Пасюк, сын Анжелы и Михаила), (2020)
 Двойник (короткометражный), главная роль (2020)
 Давай найдём друг друга (Алексей — главная роль) (2020)
 Без тебя (Эдуард Петрович, преподаватель), (2020)
 257 причин, чтобы жить-2 (Игорь Сергеевич, начальник Жени), (2020)
 257 причин, чтобы жить (Игорь Сергеевич, начальник Жени), (2020)
 Порт (Лев Гарин — главная роль), (2019)
 Мой ангел (Аркадий Короткевич, юрист — главная роль), (2019)
 Любовницы (Сергей), (2019)
 Высоко над страхом (Иван Корсаков, хозяин порта — главная роль), (2019)
 Триггер (Денис, друг Артёма), (2018)
 Психологини-2 (Илья Власов, любовник Тани — главная роль), (2018)
 Презумпция невиновности (Аркадий Боголюбов, помощник адвоката), (2018)
 Квнщики (2018)
 Территория (Игорь), (2017)
 Русиано (короткометражный), Паша (2017)
 Психологини (Илья Власов, любовник Тани  — главная роль), (2017)
 Любимцы (Стас Мамонов — главная роль), (2017)
 Идеальный враг | Біле-чорне (Украина) (роль: Денис Грабарь, управляющий банком), (2017)
 Сладкая жизнь-3 (Вадик — главная роль), (2016)
 Сладкая жизнь-2 (Вадик — главная роль), (2015)
 Как я стал русским (Евгений Кириллов), (2015)
 Без границ | No borders (Александр), (2015)
 Татьянина ночь (Вячеслав Хилькевич), (2014)
 Сладкая жизнь (Вадим — главная роль), (2014)
 Сватьи (Сергей — главная роль), (2014)
 В Москве всегда солнечно (Семён), (2014)
 Торговый центр (Юрий, жених Елены), (2013)
 Гнездо Кочета (Середа), (2013)
 Деффчонки (Валерий), (2012-2018)
 Человек-приманка (эпизод), (2012)
 Самара (Гоша, администратор актрисы Завьяловой), (2012)
 Всегда говори "всегда"-9 (Лапигин), (2012)
 Светофор (Женя, жених)|39 серия)), (2011)
 Загадка для Веры (Сергей, риэлтор), (2011)
 Девичья охота (эпизод), (2011)
 Восьмидесятые (роль: Герман)|1 сезон)), (2011)
 Бомбила (эпизод, нет в титрах), (2011)
 Утомлённые солнцем 2: Предстояние (Курсант), (2010)
 Погоня за тенью (Казачков, брат Кристины)|Ничего личного, 2-я серия)), (2010)
 Обручальное кольцо (сын Агриппины), (2010)
 Наш домашний магазин (Лупатов), (2010)
 Игрушки (Миша Суворов, друг Димы — главная роль), (2010)
 Зверобой-2 (Артур Байков, нет в титрах), (2010)
 Ёлки (киноальманах), студент (2010)
 Адвокатессы (Последняя просьба | Фильм №1, эпизод), (2010)
 Спальный район (Вадим), (2009-2010)
 Правда скрывает ложь (Лагутин, опер), (2009)
 Глухарь-2 (Костик, наркоман|Мусора | 16-я серия), (2009)
 Висяки-2 | Отдел контрольных преступлений (Трубачев (Трубач), гонщик (нет в титрах), Наперегонки со смертью | Дело № 2 (2009)
 Барвиха (байкер), (2009)
 Шальной ангел (эпизод), (2009)
 Частник (пассажир-менеджер), (2008)
 Цыганки (эпизод), (2008)
 Одна ночь любви (эпизод), (2008)
 Десантный батя (курсант Котов), (2008)
 Я - телохранитель (Славик Островский), фильм 2007, серия 2009: Ошибка в программе
 Марш Турецкого (4 сезон), (роль: Серый), Граффер|фильм 10 (2007)
 Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -2 (следователь). Смертельное горе | фильм 7. Подавление | фильм 12 (нет в титрах). Тайна | фильм 19 (2007)
 Если у Вас нету тёти... (Украина), (эпизод), (2007)
 Ворожея (Украина), (роль: Денис), (2007)
 Накануне осени (короткометражный), (2006)
 МУР есть МУР-3 (эпизод), (2005)

Театральные работы 

 «Обрученные» (Дон Родриго)
 «Сирано де Бержерак» (Гижи, Брисайль)
 «Иисус Христос — суперзвезда» (Царь Ирод)
 «Ревизор» (Держиморда)
 «Ошибки одной ночи» (Тони Лумкинс)
 «Я, бабушка, Илико и Илларион» (Помощник председателя, Учителя, ученики, соседи, студенты, пассажиры в поезде) 
 "Близость" (Джерри). 

Играл во многих других.

Издания 
Семь дней ТВ-программа No04/2022.— Litres, 2022-05-15.— 72с.— ISBN 978-5-04-415111-6.

Семь дней ТВ-программа No09/2020.— Litres, 2022-05-15.— 72с.— ISBN 978-5-04-235258-4. 

Редакция газеты Желтая Газета Зажигай!.Желтая газета 31-2015.— Litres, 2021-04-09.— 24с.— ISBN 978-5-457-87458-9.

Рецензия на сериал 
Рецензия на мини-сериал «Сергий против нечисти»: «Метод» по-вампирски.

Источники 
Роман на сайте IMDb

Примечания 

Актёры России